Terrytown (Luisiana)
Terrytown (Nebraska)
Terryville (Connecticut)

Desambiguações de topônimos